По количеству завершённых небоскрёбов выше 150 метров Варшава занимает 6 место в Европе и 81 в мире.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы города Варшава с высотой от 100 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

Строятся

Проекты

Ссылки 
 Здания Варшавы,     
 
 
 

Варшава
 
Здания